Австрийская социальная служба является альтернативой австрийской военной службе. Социальная служба поддерживает социальное и экономическое развитие страны и осуществляется через партнерские организации.

Организация альтернативной службы за границей предлагает 32 партнерские организации с 69 местами для социальной службы (данные на январь 2004). Организация альтернативной службы является самой большой организацией в Австрии, предоставляющей возможность альтернативной службы за границей.
Организация была основана политологом доктором Андреасом Майслингером (Инсбрук, Тироль, Австрия).
Альтернативная служба за границей (Auslandsdienst) проводится в трех областях:  Австрийская служба памяти жертв Холокоста, Австрийская социальная служба и Австрийская служба делу мира.

Существуют проекты для детей, живущих на улицах, образовательные проекты для детей из сел, проекты для пожилых людей и для людей инвалидов. Есть также проекты медицинской помощи и проекты обеспечения людей медикаментами и помощь людям нетрадиционных сексуальных ориентаций.

В России организация сотрудничает с социальным центром «ГУ СРЦ Вера» в Санкт-Петербурге. Задачи этого центра (между прочим): проекты для бездомных детей.

Места организации 

 Буэнос-Айрес — Centro de Atencion Integral a la Ninez y Adolescencia

 Брюссель — European Disability Forum

 Сараево — Phoenix Initiative

 Алагоиньяс — Associacao Lar Sao Benedito
 Lauro de Freitas — Centro Comunitario Cristo Libertador
 Петрополис — Casa Stefan Zweig

 Цицикар — China SOS Children’s Village Association

 Сантьяго — CTD Galvarino — Sename

 La Gamba — Field Station La Gamba
 Puntarenas — Finca Sonador — Asociaicón de Cooperativas Europeas Longo Mai
 Puntarenas — Unaproa (UNAPROA) 
 San Isidro — Asociación Vida Nueva

 Марбург — Terra Tech

 Лондон — Royal London Society for the Blind

 Lambaréné — Albert Schweitzer Hospital

 Кесальтенанго — Instituto de Formacion e Investigacion Municipal,
 Санта Росита — Casa Hogar Estudiantil ASOL

 Ауровиль — Auroville Village Action Group (AVAG)
 Дхарамсала — Nishtha- Rural Health, Education and Environment Center
 Дхарамсала — Tibetan Children´s Village
 Дхарамсала — Tibetan Welfare Office
 Керала — Mata Amritanandamayi Mission

 Иерусалим — St. Vinzenz-Ein Karem

 Найроби — Kenia Water for Health Organisation

 Место в сооружении

 Гранада — Fundación Casa de los tres mundos
 Кондега — La Fraternidad

 Осло — Jodisk Aldersbolig

 Лахор — SOS children villages Pakistan
 Лахор — proLoka Pakistan

 Хуанкао — Teilorganisation des peruanischen Gesundheitsministeriums (Stelle in Huancaco)
 Лима — Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO)

 Краков — Polish Humanitarian Organisation

 Яссы —  Nădejdea Copiilor din România

 Москва — Детские деревни SOS
 Москва — Центр социального развития и самопомощи Перспектива
 Москва — Доброе дело
 Санкт-Петербург — ГУ СРЦ Вера

 Форт-Портал — Mountains of the moon University (MMU)
 Kabale — Diözese Kabale — Bishops House

 Будапешт — European Roma Rights Centre

 Нью-Йорк — Gay Men’s Health Crisis

 Минск — Belarussian Children’s Hospice
 Минск — 'Dietski dom no. 6' — Kinderheim no.6
 Минск — Kindergarten for Children with Special Needs

См. также 
 Австрийская альтернативная служба за границей
 Австрийская служба памяти жертв Холокоста

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Перспектива»

Общественные объединения
Благотворительные организации Австрии